Bion kan avse:

 Bion (poet) (100-talet f.Kr.), grekisk bukolisk diktare
 Bion (filosof) (cirka 335–245 f.Kr.), grekisk filosof
 Bion, Manche, kommun i Frankrike